Murex (gênero) — género de moluscos gastrópodes
 Murex (navio) — primeiro petroleiro da companhia petrolífera Shell, o primeiro a atravessar o Canal do Suez
 Murex (empresa) — empresa britânica líder na prestação de serviços a metalurgia e refinarias

Desambiguação